Orr se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert G. Orr
 James Wilder Orr
 Robert Thomas Orr